Рублевский — русская фамилия. Женская форма Рублевская.

Известные носители 
 Рублевский, Владимир Степанович (1925—1944) — сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Рублевский, Сергей Владимирович (род. 1974) — советский и российский шахматист, гроссмейстер, заслуженный мастер спорта России.

Рублевская 
 Рублевская, Людмила Ивановна (род. 1965) — советская и белорусская поэтесса, прозаик, журналист, литературный критик.